037  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico d'Abruzzo